Премія Т. Сааті Премія Т. Сааті (США) Нагорода для видатних математиків заснована в 1970-ті роки на честь професора Пенсильванського та Піттсбургського університетів.

 Томас Сааті (США) (18 липня 1926 - 14 серпня 2017) - професор Пенсильванського та Піттсбурзького університетів, автор «Методу аналізу ієрархій».